Flertal har flere betydninger:

 Pluralis – grammatisk flertal
 Simpelt flertal
 Absolut flertal
 Kvalificeret flertal
 Flertal eller majoritet (for eksempel et flertal af befolkningen), modsat mindretal eller minoritet